Dependența reprezintă:
 o stare, respectiv un raport de subordonare. În medicină această stare se referă la o situație de intoxicație cronică ce rezultă din administrarea repetată a unui drog sau medicament și care se manifestă prin nevoia de a continua această administrare
 faptul că diferitelor valori ale unei variabile le corespund anumite valori ale altei variabile
 un ansamblu de dispozitive mecanice, electrice sau electromagnetice prin care se realizează efectuarea unor operații de înzăvorâre pe liniile de cale ferată. 
 în cazul unui drum, ansamblul lucrărilor și al instalațiilor accesorii ale acestuia

Dependență este așadar un substantiv care poate avea mai multe semnificații:
 Dependență sexuală
 Dependență (de substanțe psihotrope)
 Dependențele coroanei - posesiuni ale Coroanei Britanice
 Dependențele federale ale Venezuelei - toate insulele din apele teritoriale ale Venezuelei din Marea Caraibilor și din Golful Venezuelei.
 Dependență emoțională de partener

Note

Legături externe 
 Dependența, boala colecționarilor, 21 mai 2011, Mihnea-Petru Pârvu, Evenimentul zilei